Ez a szócikk tartalmazza a 2008-as Roland Garros férfi egyes mérkőzéseit.

A férfiak versenyének döntőjét az utóbbi két évhez hasonlóan ismét Rafael Nadal és Roger Federer vívta. Nadal három szettben megvédte címét.

Kiemeltek

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Sorsolás

F1